Gilbert Dagron (1932-2015), historien français ;
 René Dagron (1819-1900), photographe français ;
 Tristan Dagron (né en 1964), philosophe français.